Chobi (gemeente), een gemeente in het westen van Georgië, gelegen in de regio Samegrelo-Zemo Svaneti
 Chobi (plaats), een stad in West-Georgië en het administratieve centrum van bovenstaande gemeente
 Chobi (rivier), een rivier in West-Georgië